Saint-Honoré puede referirse a: 

 Saint-Honoré, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Honoré, comuna francesa situada en Sena Marítimo.